Дагиров — кумыкская фамилия от имени Тагир. Наиболее известные носители:
 Дагиров, Наби Садыкович — дагестанский композитор, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств России, один из основоположников национальной профессиональной музыки 20 века.
 Дагиров, Шамсутдин Шарабутдинович — генерал-полковник внутренней службы, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России